Verdensmesterskabet i hurtigløb på skøjter 1895 var det sjette VM i hurtigløb på skøjter. Mesterskabet blev afviklet den 23. - 24. februar 1895 på søen Mjøsa ved Hamar, Norge med deltagelse af 18 løbere fra Norge, Sverige og Holland.

Der blev løbet fire distancer, og for at vinde verdensmesterskabet skulle en løber vinde tre af de fire distancer:
 500 meter
 10.000 meter
 1500 meter
 5000 meter

Verdensmesterskabet blev vundet af hollænderen Jaap Eden, som vandt tre af de fire distancer: 10.000 m, 1500 m og 5000 m. Hans tider i 1500 m-heatet (2:25,4) og 10.000 m-løbet (17:56,0) var endvidere nye verdensrekorder, og 1500 m-tiden gentog han i finalen. Han havde endvidere bedste tid i indledende heat på 500 m-distancen, men i finalen blev han kun nr. 2. Det var anden gang, at Jaap Eden blev verdensmester. Den første titel havde han vundet i 1893.

Resultater 

På 500 m og 1500 m-distancerne blev der først løbet indledende heats, hvorefter løberne med de fire bedste tider gik videre til finalen.

  * = Faldt
 DNF = Fuldførte ikke
 DNS = Startede ikke
 NC = Ikke klassificeret
Kilde: SpeedSkatingStats.com

Referencer 

VM i hurtigløb på skøjter
Sport i 1895
Sport i Norge